Faza finałowa jest etapem eliminacji po fazie grupowej Copa América 2011.

Drużyny zakwalifikowane

Drabinka

Ćwierćfinały

Kolumbia v Peru

Argentyna v Urugwaj

Brazylia v Paragwaj

Chile v Wenezuela

Półfinały

Peru vs. Urugwaj

Paragwaj vs. Wenezuela

O trzecie miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 Copa América 2011 Oficjalna strona

Copa América 2011